Норинск — название населённых пунктов:

Россия 
 Норинск — посёлок в Приаргунском районе Забайкальского края.

Украина 
 Норинск — село в Овручском районе Житомирской области.